Вильгельм Генрих Гильзе (, 26 июня 1878 — 30 ноября 1940) — немецкий шахматист, мастер, участник конгрессов Германского шахматного союза, международных командных соревнований в составе сборной Германии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся 26 июня
Родившиеся в 1878 году
Умершие 30 ноября
Умершие в 1940 году